

Patronyme

 Les Spann Jr. (1932-1989), guitariste et flûtiste jazz américain ;
 Othmar Spann, (1878-1950), était un philosophe, sociologue et économiste conservateur autrichien ;
 Otis Spann, (1930-1970),pianiste, chanteur de blues américain ;
 Silvio Spann, (1981- ), footballeur trinidadien ;
 Weldon Spann (1924- ), écrivain américain, auteur de roman policier et d’espionnage.

Toponyme 

 Le mont Spann (), point culminant du chaînon Argentina, dans la chaîne Transantarctique.

Voir aussi